Нибали () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нибали, Антонио (род. 1992) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Нибали, Винченцо (род. 1984) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.